Il doppio del torneo di tennis Lubeck Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mathias Huning e Joost Winnink che hanno battuto in finale Trey Phillips e Chris Wilkinson 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Michael Tebbutt /  Fernon Wibier (quarti di finale)
 Jose-Antonio Conde /  Nuno Marques (quarti di finale)

 Mathias Huning /  Joost Winnink (Campioni)
 Patrick Baur /  Jens Knippschild (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lubeck Challenger 1997